Baume sauvage est un nom usuel qui peut désigner différentes plantes en français.

 Baume sauvage, Clinopodium menthifolium ou calament, une plante médicinale aromatique ;
 Baume sauvage, Mentha suaveolens ou menthe odorante, une plante aromatique ;
 Baume sauvage, Teucrium scorodonia ou germandrée des bois, une plante médicinale.